Барбарич — фамилия.
 Барбарич, Андрей Иванович (1903—1979) — украинский советский ботаник-систематик, дендролог, доктор биологических наук.
 Барбарич, Михаил Васильевич (род. 1926) — российский учёный, машиностроитель.
 Барбарич, Томислав (род. 1989) — хорватский футболист.